Vanderbeck House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Vanderbeck House (Mahwah, New Jersey), NRHP-ID 83001565
 Vanderbeck House (Ridgewood, New Jersey), NRHP-ID 83001564
 Vanderbeck House (Rochester, New York), NRHP-ID 84002739